Moriz Hoernes kan syfta på:

* Moriz Hoernes (1815–1868), österrikisk geolog, mineralog och paleontolog
 Moriz Hoernes (1852–1917), österrikisk arkeolog